Ранчо ел Пинал има више значења:

 Ранчо ел Пинал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Пинал (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Пинал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику